Martingal kan syfta på:

Martingal (sannolikhetsteori) – en stokastisk process inom sannolikhetsteori
Martingal (spelsystem) – ett spelsystem för till exempel kasinospel
Martingal (ridning) – ett remtyg för att hindra hästens huvud från att höjas över en viss punkt